Lige četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2015./16. predstavljaju Međužupanijske lige, te na području Južne Hrvatske Prve županijske lige.

MŽNL Bjelovar-Koprivnica-Virovitica 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

 Izvori: 
  rsssf.com 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, MŽNL BJ-KC-VT 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, glasilo MŽNL BJ-KC-VT

MŽNL Čakovec - Varaždin 
Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

 Izvori: 
 ŽNS Varaždinski 
  rsssf.com 
 NS Međimurje, Gool

MŽNL NS Rijeka 
Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Istarski

MŽNL RL Slavonije i Baranje 

Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 NS Osijek, ljestvica 
 NS Osijek, rezultati

MŽNL Središte 
Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Karlovački

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 

 Izvori: 
 ŽNS Dubrovačko-neretvanski 
 rsssf.com

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 ŽNS Splitsko-dalmatinski 
 rsssf.com

ŽNL Šibensko-kninska 
Uključuje i klub iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 Facebook stranica lige, konačna ljestvica 
 HNK Vrlika 
 Facebook stranica lige, strijelci 
 sibenik.in 
 rsssf.com, ljestvica nakon 4 kola 
  ljestvica ŽNL Šibensko-kninske 2015./16.

1. ŽNL Zadarska 

 Izvori: 
 ŽNS Zadarski 
 rsssf.com

Poveznice 
 MaxTV Prva HNL 2015./16.
 2. HNL 2015./16.
 3. HNL 2015./16.
 5. rang HNL-a 2015./16.
 6. rang HNL-a 2015./16.
 7. rang HNL-a 2015./16.
 Hrvatski nogometni kup 2015./16.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2015./16., 4. rang

2015-16
 4